Berjozovski (oblast Kemerovo), een stad in de Russische oblast Kemerovo (Koezbass)
 Berjozovski (oblast Sverdlovsk), een stad in de Russische oblast Sverdlovsk (Oeral)